Staebler ist der Familienname folgender Personen:

 Edna Staebler (1906–2006), kanadische Schriftstellerin
 Neil Staebler (1905–2000), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Stäbler (Begriffsklärung)
 Stebler